Planinasus är ett släkte av tvåvingar. Planinasus ingår i familjen savflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Savflugor
Planinasus